Hrvatska:
Prekopa (Glina), gradsko naselje Gline
Prekopa (Štrigova), naselje u općini Štrigova

Slovenija:
Prekopa (Vransko, Slovenija) naselje u općini Vransko